Der Barbier von Sevilla steht für:

 Der Barbier von Sevilla, Originaltitel des Theaterstücks von Beaumarchais von 1775, siehe Le barbier de Séville (Beaumarchais)
 Der Barbier von Sevilla, Originaltitel der Oper von Paisiello von 1782, siehe Il barbiere di Siviglia (Paisiello)
 Der Barbier von Sevilla, Originaltitel der Oper von Rossini von 1816, siehe Il barbiere di Siviglia
 Der Barbier von Sevilla (1938), deutsch-spanischer Spielfilm von 1938
 Der Barbier von Sevilla (1955), italienischer Spielfilm von 1955
 Der Barbier von Sevilla (1973), deutscher Spielfilm von 1973